Французская Лига 1 сезона 2014/15 — 77-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Пари Сен-Жермен» смог защитить титул чемпиона. Сезон начался 8 августа 2014 и закончился 23 мая 2015 года. Перерыв в чемпионате длился с 22 декабря 2014 года по 2 января 2015 года. В турнире приняли участие 20 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сошо», «Валансьен» и «Аяччо». Их заменили «Мец», «Ланс» и «Кан», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2013/14.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

Примечание: В связи с тем, что матч 14 тура «Лилль»-«Эвиан» был перенесен на 7 января 2014 года, с 14 по 19 туры эти команды имели на 1 игру меньше.

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

 Голевые передачи

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Златан Ибрагимович в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Реймса» 7 минута (8 августа 2014)
 Первый автогол сезона: Ромарик в матче за «Бастию» против «Марселя» 17 минута (9 августа 2014)
 Первый пенальти сезона: Златан Ибрагимович в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Реймса» 19 минута (не реализован) (8 августа 2014)
 Первый дубль сезона: Златан Ибрагимович в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Реймса» 63 минута (8 августа 2014)
 Первый хет-трик сезона: Златан Ибрагимович в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Сент-Этьена», 72 минута (31 августа 2014)
 Самая крупная победа: 5 голов
 ПСЖ 5:0 «Сент-Этьен» (31 августа 2014)
 «Реймс» 0:5 «Марсель» (23 сентября 2014)
 «Генгам» 2:7 «Ницца» (26 октября 2014)
 «Бордо» 0:5 «Лион» (21 декабря 2014)
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Генгам» 2:7 «Ницца» (26 октября 2014)

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Марко Верратти в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Реймса» 73 минута (8 августа 2014)
 Первая красная карточка сезона: Рикарду Карвалью из «Монако» в матче против «Лорьяна», 68 минута(10 августа 2014).
 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 9
 «Лион» 5:1 «Монпелье» — 6 для «Лиона» и 3 для «Монпелье» (19 октября 2014)
 Наибольшее количество красных карточек за один матч:3
 «Ланс» 1:3 ПСЖ — 2 для «Ланса» и 1 для ПСЖ (17 октября 2014)

Награды 
 Символическая сборная Лиги 1 сезона 2014/2015
 Манданда — Жалле, Тьяго Силва, Давид Луис, Максвелл — Пасторе, Верратти, Пайе — Фекир, Ибрагимович, Лаказетт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2014/2015
Спорт во Франции в 2014 году
Спорт во Франции в 2015 году
Франция